Pru ist ein weiblicher Vorname

Pru steht für:
 Pru District, Distrikt in Ghana
 Pru (Fluss), Fluss in Ghana

PRU ist die Abkürzung für:
 Partidului România Unită, rumänische Partei
 Peru, ITU-Code

Abkürzung